Иван Никандрович Дроздов (19 января 1864, село Погибловка, по другим данным село Княж-Лукояново, Княгининский уезд, Нижегородская губерния — 1 ноября 1937, Горький) — протоиерей Православной Российской Церкви, церковный историк, редактор «Иркутских епархиальных ведомостей» (1905—1916).

Биография 
Родился в семье псаломщика.

Окончил Нижегородскую духовную семинарию (1887) и Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1891).

Надзиратель за учениками в Новгородском духовном училище (1891).

Преподаватель по кафедре всеобщей и русской церковной и библейской истории (1892–1915), а также пения (с 1902 года) в Иркутской духовной семинарии, одновременно — в воспитательном заведении Н. П. Трапезникова (1893–1897).

Обвенчан с дочерью священника Клавдией Ивановной Лебедевой, их дети: Вера, Николай, Ольга.

Иерей, настоятель Михаило-Клопского храма при Сибиряковском приюте для бедных в Иркутске (1899).

Преподаватель истории искусств в Иркутской школе рисования (1900), член Восточно-Сибирского отдела Географического общества (1902) и епархиального училищного совета (1903–1907).

Редактор «Иркутских епархиальных ведомостей» (1905), член правления Иркутского фотографического общества (1909) и Иркутской духовной консистории (1912), товарищ председателя Церковно-исторического и археологического общества при Иркутской духовной семинарии, председатель редколлегии «Трудов Иркутской ученой архивной комиссии», протоиерей (1913), передал городским властям свою библиотеку (2000 книг по гуманитарным наукам, в основном на иностранных языках).

Награжден набедренником (1899), скуфьей (1900), камилавкой, наперсным крестом, орденом Святой Анны 3-й степени (1910).

Смотритель Порховского духовного училища (1916). 

В 1918 году член Поместного собора Православной российской церкви от Псковской епархии как заместитель архиепископа Евсевия (Гроздова), участвовал в 3-й сессии, член III, IV, VII, XIII, XXIII Отделов.

В 1920-х годах настоятель храма святителя Николая Чудотворца в городе Сормово Нижегородской губернии.

В 1926 г. по статье 58-10 выслан на 3 года в село Мазунино Сарапульского округа Уральской области.

В 1930-х годах настоятель Богородице-Рождественского (Слободского) храма города Семёнов Горьковской области.

В октябре 1937 году арестован, полностью признал обвинения по статьям 58-10 и 58-11, расстрелян.

Сочинения 

 Прощание семинарской корпорации и корпорации мужского духовного училища с о. ректором семинарии, архимандритом Евсевием // Иркутские епархиальные ведомости. 1897. № 4.
 Святой Лев Великий, его жизнь и творения. Х., 1898.
 Очерки по всеобщей церковной истории. Вып. 1–3. Иркутск, 1899–1907.
 Секта, известная под названием «Еговистов» или «Сионской вести». Иркутск, 1901.
 Святитель Иннокентий, епископ Иркутский. Иркутск, 1903.
 Святитель Иннокентий 1-й, епископ Иркутский. Иркутск, 1903; Иркутское викариатство // Иркутские епархиальные ведомости. 1908. № 1, 3.
 Краткий исторический очерк Иркутской миссии и ее современное положение. Иркутск, 1910.
 Речи // Иркутские епархиальные ведомости. 1911. № 14. С. 353–357; 1912. № 3. С. 52–55.
 300-летие царствования Дома Романовых; Речь // Иркутские епархиальные ведомости. 1913. № 5.
 Речи // Иркутские епархиальные ведомости. 1913. № 22. С. 793–798; 1914. № 18. С. 607; 1915. № 4. С. 141–143.
 Письмо к о. Феодору // Иркутские епархиальные ведомости. 1917. № 3. С. 118.

Источники 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 437. Д. 332; Ф. 802. Оп. 10. 1911. Д. 328; ЦА Нижегородской обл. Ф. 1016. Оп. 1. Д. 14; Оп. 2. Д. 144; Ф. 2209. Оп. 3. Д. 8944–8945; Д. 21414. Л. 22–23, 72; Ф. 2817. Оп. 1. Д. 43.
 Иркутские епархиальные ведомости. 1902. № 23. С. 418; 1904. № 16. С. 81–82; 1906. № 20. С. 141; 1907. № 17. С. 156; 1910. № 11. С. 79; 1913. № 20. С. 206; 1917. № 2. С. 71; № 4. С. 49; № 9/10. С. 122.
 Календарь-справочник по Восточной Сибири. Иркутск, 1911. С. 287, 340.
 Списки служащих по Ведомству православного исповедания на 1917 г. Ч. 4. С. 119.

Протоиереи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Редакторы журналов
Выпускники Казанской духовной академии
Выпускники Нижегородской духовной семинарии